100 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 28 lipca. Finał rozegrano 29 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 53 zawodniczki z 48 państw.

Złoty medal zdobyła Sarah Sjöström reprezentująca Szwecję. Drugie miejsce zajęła Australijka Alicia Coutts, a brązowy medal przypadł Danie Vollmer ze Stanów Zjednoczonych.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 

 Bezpośredni pojedynek o awans

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013